Bei den USTA/ITA National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2014 zum 35. Mal die Doppel-Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt.

Gespielt wurde vom 6. bis zum 9. November im USTA Billie Jean King National Tennis Center im New Yorker Stadtteil Queens. Den Titel sicherte sich das deutsch-ecuadorianische Doppel aus Yannick Hanfmann und Roberto Quiroz von der University of Southern California.

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Nebenrunde

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Hauptrunde auf itatennis.com (pdf, englisch)
 Turnierplan Nebenrunde auf itatennis.com (pdf, englisch)

College-Tennis-Saison 2014/15
Tennisturnier 2014
Tennisturnier in Queens
2014 Herrendoppel
Herrentennisturnier